Rotenburg poate fi:

Rotenburg (Wümme) in Niedersachsen
Rotenburg an der Fulda in Hessen